Il singolare del Waldbaum's Hamlet Cup 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 1991.

Stefan Edberg era il detentore del titolo, ma Ivan Lendl lo ha battuto in finale 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Stefan Edberg (finale)
  Ivan Lendl (campione)
  David Wheaton (primo turno)
  John McEnroe (semifinali)

  Goran Ivanišević (primo turno)
  Jonas Svensson (primo turno)
  Alberto Mancini (primo turno)
  Omar Camporese (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 1991
ATP Tour 1991